Ackermeister bzw. Acker-Meister steht für:
 Trivialname für Acker-Meier
 Wesseler Ackermeister, eine Traktorenmarke von Wesseler (Altenberge)